Олаф може да се отнася за:
 Крале на Норвегия
 Олаф I: (964-1000)
 Олаф II (995-1030)
 Олаф III: (?-1093)
 Олаф Магнусон: (1099-1115)
 Олаф IV: (1370-1387)
 Олаф V: (1903-1991)
 Крале на Нортумбрия и Дъблин
 Олаф Гутфритсон (?-941)
 Олаф Сихтриксон (?-981)
 Олаф (Швеция) (?-1022), крал на Швеция

 ОЛАФ (институция на Европейската комисия), вж. Европейска служба за борба с измамите